Ah ! Si vous voulez d'l'amour est une marche chantée et une chanson française créée par Félix Mayol aux Ambassadeurs composée par Vincent Scotto avec des paroles de William Burtey. Elle est interprétée par Esther Lekain en 1920 et en 1931 en 78 tours.

Notes et références

Liens externes
 Ah ! Si vous voulez d'l'amour sur YouTube (publié en décembre 2016/ Mon patrimoine musical)
  Ah ! Si vous voulez d'l'amour (fox) par André Verchuren (musette) à la Chance aux chansons
 dutempsdescerisesauxfeuillesmortes

Chanson française